Seznam ministrů dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky uvádí přehled všech ministrů tohoto resortu ve slovenské vládě.

Reference 

Doprava, pošta a telekomunikace